

Événements majeurs

Chronologie 

  : L'économiste américain Matthew Gentzkow reçoit la Médaille John Bates Clark.
  : L'économiste français Jean Tirole reçoit le prix Nobel d'économie pour son « analyse du pouvoir de marché et de la régulation ».

Notes et références